

Pessoas
Joseph Sylvestre Sauget

Localidades
Sauget (Illinois)

Desambiguações de topônimos